L'équipe cycliste Hengxiang (officiellement Hengxiang Cycling Team) est une équipe cycliste chinoise, ayant le statut d'équipe continentale.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Courses par étapes 
 Tour de Chine II : 2019 (Lyu Xianjing)

Championnats nationaux 
  Championnats de Chine sur route : 2
 Course en ligne : 2014 (Jingbiao Zhao) et 2020 (Meiyin Wang)
  Championnats de Lettonie sur route : 1
 Contre-la-montre : 2020 (Andris Vosekalns)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Asia Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Hengxiang Cycling Team en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires
Aucune victoire UCI.

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

|-
|02/04/2015 ||  du Tour de Thaïlande ||  || 07 2.2 ||  Ma Guangtong
|-
|08/10/2015 ||  du Tour de Chine I ||  || 05 2.1 ||  Meiyin Wang
|}

Effectif

Victoires

|-
|21/05/2016 ||  du Tour de Flores ||  || 07 2.2 ||  Ying Hon Yeung
|-
|22/05/2016 ||  du Tour de Flores ||  || 07 2.2 ||  Jianpeng Liu
|-
|18/09/2016 || Prologue du Tour de Chine II ||  || 05 2.1 ||  Thomas Rabou
|-
|18/11/2016 ||  du Tour de Fuzhou ||  || 07 2.2 ||  Zhao Jingbiao
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  
 Fiche sur procyclingstats.com

Hengxiang
Hengxiang